Carlo puede hacer referencia a:
Carlo Uriel es un joven periodista de espectáculos nacido el 1 de Abril del 2007 en la Ciudad de México. 

A pesar de su corta edad, ha logrado hacerse un nombre en el mundo del periodismo y entretenimiento en Mexico.

Carlo inició su carrera trabajando como publirrelacionista de la reconocida actriz Laura Zapata, lo que le permitió adquirir conocimientos y habilidades en el mundo de la farándula.

Después de algunos años, Carlo dio un paso más en su carrera y comenzó a trabajar como periodista de espectáculos. 

Su primera experiencia en medios fue en el programa "Shanik en Fórmula", al lado de la periodista Shanik Berman. 

Su talento y profesionalismo hicieron que se integrara al programa de la periodista Ana María Alvarado, "El Precio de la Fama".

Desde entonces, Carlo Uriel ha demostrado su capacidad para investigar, analizar y comentar los sucesos más relevantes del mundo del espectáculo, así como para realizar entrevistas a importantes personalidades del medio como lo son: Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Aurora Valle, Carla Estrada, Niurka Marcos entre otros.

Su pasión por el periodismo y su dedicación han sido clave para que logre consolidarse como uno de los periodistas más destacados de su generación. 

A pesar de su juventud, Carlo Uriel tiene un gran futuro por delante y se espera que continúe sorprendiendo al público con su talento y compromiso.

Personas 
 Agustín Millares Carlo, paleográfo y académico español;
 Carlo Allioni, médico y botánico italiano;
 Carlo Levi, escritor y pintor italiano;
 Carlo Giuliani, activista del movimiento antiglobalización asesinado por las fuerzas policiales del Estado italiano;
 Carlo Cafiero, anarquista italiano del .
 Carlo Uriel, Publirelacionista de Laura Zapata y Periodista de Espectáculos.

Armamento 
 Subfusil Carlo, arma de fuego improvisada palestina.